Петер Форгач (; род. 10 октября 1950, Будапешт) — венгерский кинорежиссёр, фотограф и художник, представитель авангарда.

В 1983 году создал в Будапеште частный архив фото- и кинодокументов. Наиболее известен серией документальных фильмов «Приватная Венгрия», созданных на основе домашнего любительского кино 1930—1960-х годов, а также видеоинсталляциями и перформансами, ряд которых был представлен в крупных музеях и галереях мира. Сам режиссёр называет себя не документалистом, а «археологом памяти».

Лауреат многочисленных национальных и международных премий, включая премию Эразмус (2007]).

Избранная фильмография 
 Портрет Леопольда Сонди (1986)
 Семья Бартош (1988)
 Трактат Витгенштейна (1992)
 Беседы о психоанализе (1993)
 Кадаровский поцелуй (1997)
 Мальстрём: Семейная хроника (1997)
 Исход с берегов Дуная (1999)
 Бревиарий Иштвана Бибо (2001)
 El Perro Negro, рассказы о гражданской войне в Испании (2005)
 Мисс Вселенная 1929: Лизль Гольдарбайтер, королева Вены (2006)
 Своя смерть (2007; по одноимённой повести и с участием Петера Надаша)
 Я — фон Хёфлер. Вариации на темы Вертера (2008)
 Hunky Blues (2009)
 Német egység a Balatonon (2011)
 Magyarország 2011 (2012)

Литература 
 Cinema’s Alchemist. The Films of Péter Forgács/Bill Nichols, Michael Renov, eds. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011

Ссылки 
 Официальный сайт.

Современные художники Венгрии
Кинодокументалисты
Лауреаты премии Эразма
Лауреаты премии имени Белы Балажа